Подорожникові (Plantaginaceae) — родина рослин порядку губоцвітих (Lamiales). родина містить приблизно 90 родів і 1900 видів, які поширені по всьому світу, окрім частин Амазонії, Сахари й Австралійської пустелі.

Класифікація

Примітки 

Родини квіткових